Obiekty w Polsce o tej nazwie:
 Szwedzkie Góry –  zespół pięciu wzniesień na ozie Bukowsko-Mosińskim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 Szwedzkie Góry – grodzisko wczesnośredniowieczne w Chlebni, w województwie mazowieckim, powiecie grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki
 Szwedzkie Góry  – nieistniejące obecnie pasmo piaszczystych wzgórz rozciągających się na polach pomiędzy dzisiejszym Boernerowem, a Piaskami w Warszawie, znane jako miejsce tzw. egzekucji na Szwedzkich Górach z 6 stycznia 1940 roku. Pasmo zostało splantowane w trakcie tworzenia Lotniska Warszawa-Babice

Przypisy